Wiebusch ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Wiebusch (* 1969), deutscher Organist und Kirchenmusiker
 Marcus Wiebusch (* 1968), deutscher Musiker
 Michaela Wiebusch (* 1971), deutsche Schauspielerin und Schauspieldozentin

Wiebusch ist Ortsname der Hofschaften in Halver im Märkischen Kreis im Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen:
 Wiebusch-Hedfeld
 Im Wiebusch 
 Auf dem Wiebusch